

Итоговая таблица

Плей-офф 
В плей-офф вышли команды занявшие первые 4 места, а также 2 лучшие команды низшей лиги.

 Первый раунд
 A) Фаэтано — Доманьяно — 0:0 (пен. 4:3)
 B) Мурата — Кайлунго — 2:0

 Второй раунд
 C) Доманьяно — Мурата — 0:0 (пен. 4:2)
 D) Фаэтано — Кайлунго — 4:1 (Кайлунго вылет)

 Третий раунд
 E) Доманьяно — Мурата — 2:0 (Мурата вылет)
 F) Ла Фиорита — Фаэтано — 0:0 (пен. 5:4)

 Четвёртый раунд
 G) Доманьяно — Фаэтано — 1:0 (Фаэтано вылет)
 H) Ла Фиорита — Либертас — 1:0

 Полуфинал
 I) Либертас — Доманьяно — 0:1

 Фмнал:
 L) Доманьяно — Ла Фиорита — 2:1

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино

1988/1989
Сан-Марино
1988 год в Сан-Марино
1989 год в Сан-Марино